Мисливець за розумом () може посилатися на:

 «Мисливець за розумом: усередині елітного підрозділу серійних злочинів ФБР» — кримінальна нон-фікшн книга 1995 року, яку написав відставний агент ФБР Джон Дуглас та Марк Олшейкер.
 «Мисливець за розумом» — міні-серія коміксів з трьох випусків, опублікована Dark Horse Comics.
 «Мисливці за розумом» — американсько-британський кримінальний трилер-фільм слэш.
 «Мисливець за розумом» — американський кримінальний драматичний вебтелевізійний серіал, створений Джо Пенхаллом за мотивами однойменної книги.

Див. також 
 Мисливець за мінами () — судно для виявлення та знищення морських мін.